Gröber är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Gröber (1854–1919), tysk jurist och politiker
 Conrad Gröber (1872–1948), romersk-katolsk ärkebiskop av Freiburg
 Gustav Gröber (1844–1911), tysk romanist

Tyska efternamn